foszfátion, a foszforsav savmaradék ionja (konjugált bázisa)
 foszfátok, a foszforsav sói
 ásványosztály, lásd foszfátok és rokon vegyületek
 alkoholok foszforsavval alkotott észterei